Menzl ist der Familienname folgender Personen:
 Ewald Menzl (1908–?), tschechoslowakischer Bobsportler
 Hans Menzl (1894–1951), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Thomas Menzl (* 1966), österreichischer Handballspieler und -funktionär
 Walter Menzl (1906–1994), deutscher Philosoph

Siehe auch:
 Menzel